Álvaro de Luna (cantant) (Sevilla, 1994), cantant, compositor de pop-rock espanyol, vocalista del grup Sinsinati
 Álvaro de Luna y Jarana (Cañete, ~1390 - Valladolid, 1453), noble castellà de la família de Luna, Conestable de Castella, Gran Mestre de Santiago
 Álvaro de Luna Blanco (Madrid, 1935 - Madrid, 2018), actor espanyol, conegut per la seva interpretació de «l'Algarrobo»